Јован Деретић може бити: 

 Јован Р. Деретић, српски историчар књижевности
 Јован И. Деретић, српски псеудоисторичар